Buek ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Georg Buek (1795–1860), Jurist und Schriftsteller, (GND 100838170)
 Gustav Buek (1820–1874), deutscher Arzt und Physikus, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Johann Nikolaus Buek (1736–1812), deutscher Handelsgärtner und Botaniker, (GND 14104277X)
 Johannes Nicolaus Buek (1779–1856), Apotheker und Botaniker, Sohn von Johann Nikolaus Buek
 Max von Buek (1858–1915), preußischer Generalmajor
 Heinrich Wilhelm Buek (1796–1879), deutscher Arzt, Botaniker und Schriftsteller, (GND 117056944)
 Otto Buek (1873–1966), deutscher Philosoph, Schriftsteller und Übersetzer
 Wilhelm Buek (* 1878), deutscher Jurist

Siehe auch: Bük